Сирмапоси — название населённых пунктов:

Россия 
 Сирмапоси — деревня в Красноармейском муниципальном округе Чувашской Республики.
 Сирмапоси — деревня в составе Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.
 Сирмапоси — деревня в составе Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.